Rolla puede referirse a:

Personas
János Rolla, violinista y director de orquesta húngaro.

Geografía

Estados Unidos
Distintas localidades de Estados Unidos:
 Municipio de Rolla (condado de Phelps, Misuri)
Rolla (Misuri)
Rolla (Kansas)
Rolla (Dakota del Norte)

India
 Rolla (Anantapur), localidad de la India en el estado de Andhra Pradesh.

Noruega 
 Rolla (isla), isla de Noruega en condado de Troms.